Francisco Hernandez (onderzoeker, arts) (1514-1587), Spaans natuuronderzoeker en arts
 Francisco Hernandez (wielrenner) (1980-), Colombiaans wielrenner